Маниа́тис — фамилия.
 Маниатис, Димитриос (более известен как Фотий II; 1874—1935) — Константинопольский Патриарх.
 Маниатис, Том — греко-американский учёный-биолог, специалист в области молекулярной биологии, цитологии и биохимии.
 Маниатис, Иоаннис (род. 1986) — греческий футболист, правый защитник греческого клуба «Олимпиакос» и сборной Греции.